Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 22 по 23 сентября. Приняли участие 41 спортсмен из 32 стран.

27-летний Кирен Перкинс, который выигрывал золото на этой дистанции на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов, и на этот раз являлся одним из основных фаворитов, однако в финале уступил 20-летнему Гранту Хэкетту.

Особенно упорной в финале борьба была за третье место — россиянин Алексей Филипец всего 0,07 сек уступил американцу Крису Томпсону.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 137–160   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000